Boquete se puede referir a una abertura o espacio. Pero también el término puede referirse a: féretro o un hoyo 

 Boquete, un distrito de Panamá.
 Bajo Boquete, capital del distrito de Boquete.
 Alto Boquete, pueblo del distrito de Boquete.
 Boquete de Zafarraya, puerto de montaña de la Cordillera Penibética (España).
 Boquete de Alico, paso fronterizo entre Chile y Argentina.
 Vero Boquete, futbolista española.